Ljungby kan syfta på:

Småland

Kronobergs län
 Ljungby kommun – en kommun i Kronobergs län
 Ljungby – en tätort i Ljungby kommun
 Ljungby stad – en tidigare stadskommun 1936–1970
 Ljungby socken, Sunnerbo – en socken i Småland
 Ljungby (friköping) – en friköping i Ljungby socken 1828–1900
 Ljungby landskommun, Kronobergs län – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1935
 Ljungby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Ljungby landskommun 1900–1935
 Ljungby församling, Allbo-Sunnerbo kontrakt – en församling i Växjö stift
 Ljungby kyrka, Kronobergs län – en kyrkobyggnad i Ljungby i Kronobergs län
 Ljungby Maria församling – en församling i Ljungby pastorat i Allbo-Sunnerbo kontrakt i Växjö stift 2002–
 Ljungby distrikt, Kronobergs län – ett distrikt i Ljungby kommun och Kronobergs län 2016–

Kalmar län
 Ljungby socken, Södra Möre – en socken i Småland
 Ljungby landskommun, Kalmar län – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Ljungby församling, Norra Möre kontrakt – en församling i Växjö stift 
 Ljungby kyrka, Kalmar län – en kyrkobyggnad i Ljungbyholm
 Ljungby distrikt, Kalmar län – ett distrikt i Kalmar kommun och Kalmar län 2016–

Halland
 Ljungby socken, Halland – en socken i Halland
 Ljungby landskommun, Hallands län – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Ljungby församling, Göteborgs stift – en tidigare en församling i Göteborgs stift –2010
 Ljungby kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Ljungby i Göteborgs stift
 Ljungby, Falkenbergs kommun – en kyrkbyn i Ljungby socken och en småort i Falkenbergs kommun 
 Ljungby distrikt, Halland – ett distrikt i Falkenbergs kommun och Hallands län 2016–

Skåne
 Ljungby – ursprungligt namn på ett slott och fideikommiss i Trolle-Ljungby socken, Kristianstads kommun, se Trolle Ljungby slott
 Munka-Ljungby socken – en socken i Skåne
 Munka-Ljungby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1970
 Munka Ljungby församling – en tidigare församling i Lunds stift – 2006
 Munka-Ljungby kyrka – en kyrkobyggnad 
 Munka-Ljungby – en tätort i Ängelholms kommun och kyrkby i Munka Ljungby socken
 Munka Ljungby distrikt – ett distrikt i Ängelholms kommun och Skåne län 2016–
 Trolle-Ljungby socken – en socken i Skåne
 Trolle-Ljungby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Trolle-Ljungby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Trolle-Ljungby kyrka – en kyrkobyggnad i Trolle-Ljungby
 Trolle Ljungby slott – ett slott och fideikommiss i Trolle-Ljungby socken, Kristianstads kommun
 Trolle-Ljungby distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län 2016–
 Östra Ljungby socken – en socken i Skåne
 Östra Ljungby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1973
 Östra Ljungby församling – en församling i Lunds stift
 Östra Ljungby kyrka – en kyrkobyggnad i Klippans kommun
 Östra Ljungby – en tätort i Klippans kommun
 Östra Ljungby distrikt – ett distrikt i Klippans kommun och Skåne län 2016–

Se även 
 Lyngby socken – en socken i Skåne ingick i Bara härad